Зеравшанский округ — название административно-территориальных единиц Российской империи и СССР.

 Зеравшанский округ (Российская империя) — в составе Российской империи. Существовал с 1868 по 1887 годы.
 Зеравшанский округ (СССР) — в составе Узбекской ССР. Существовал с 1926 по 1930 годы.